Югославия впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1920 году в Антверпене. Ранее несколько спортсменов из Хорватии, Словении и Воеводины принимали участие в Олимпийских играх в составе команд Австрии или Венгрии, когда эти страны были частью Австро-Венгерской Империи. Также маленькая команда из двух спортсменов выступала за Королевство Сербия на Играх 1912 года в Стокгольме. 

Югославия выступала на Олимпийских играх под тремя различными юридическими названиями:
 Королевство Югославия (официальное название до 1929 года - Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев ) с 1920 до 1936 года.
 Социалистическая Федеративная Республика Югославия с 1948 до зимних Игр 1992 года.
 Союзная Республика Югославия, сформированная только Сербией и Черногорией после распада Югославии, с 1996 до 2002 года.

Хорватия и Словения начали выступать на Олимпийских играх, как независимые участники, с 1992 года, а уже на Летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году все 6 бывших югославских республик выступали самостоятельно. 

За время выступления на Олимпийских играх югославские спортсмены завоевали 83 медали (26 золотых, 29 серебряных и 28 бронзовых) на летних Олимпиадах и 4 медали (3 серебряных и 1 бронзовую) на зимних.

Таблица времени участия на Олимпийских играх

Медалисты

Эти таблицы не включают медали выигранные Союзной Республикой Югославия.

Медали на летних олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Югославии на Олимпийских играх

Примечания 
 Статистика на Sports-reference.com